John Rea ist der Name folgender Personen:

* John Rea (Komponist) (* 1944), kanadischer Komponist
 John Rea (Politiker) (1755–1829), US-amerikanischer Politiker
 John Rea, 3. Baron Rea (* 1928), britischer Politiker (Labour Party), siehe Nicolas Rea, 3. Baron Rea
 John Rea (Snookerspieler) (* 1951), schottischer Snookerspieler